Гицба — фамилия.
 Гицба, Алиса Шалвовна  (род. 1970) — российская и абхазская оперная певица.
 Гицба, Инар Альбертович (род. 1985) — абхазский дипломат, полномочный представитель Республики Абхазии в Турции.
 Гицба, Шалва Чифович (род. 1936) — советский и абхазский актёр, режиссёр.